Benjamin Barker, Ben Barker
 Ben Barker (ur. 1988) – brytyjski żużlowiec
 Ben Barker (ur. 1991) – brytyjski kierowca wyścigowy